Список невирішених проблем науки може відноситися до гіпотез або відкритих завдань у різних областях:

 Невирішені проблеми штучного інтелекту
 Невирішені проблеми біології
 Невирішені проблеми хімії
 Невирішені проблеми інформатики
 Невирішені проблеми економіки
 Невирішені проблеми лінгвістики
 Невирішені проблеми математики
 Невирішені проблеми медицини
 Невирішені проблеми неврології
 Невирішені проблеми філософії
 Невирішені проблеми фізики
 Невирішені проблеми статистики

Посилання 
 Unsolved Problems

Нерозв'язані проблеми
Списки:Наука